Новоросси́йское шоссе:

 В Новороссийске Краснодарского края:
 Новороссийское шоссе (село Гайдук)
 Новороссийское шоссе (село Кирилловка)
 Новороссийское шоссе — улица в Туапсе Краснодарского края

См. также 
 Новороссийская улица
 Новороссийский переулок
 Новороссийский проезд
 Новороссийский тупик — тупик в Мариуполе Донецкой области
 Новороссийская площадь